Il doppio maschile  dell'Abierto Mexicano de Tenis Telefonica Movistar 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Juan Ignacio Chela e Nicolás Massú.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Mariano Hood /  Martín Rodríguez (primo turno)
 Simon Aspelin /  Massimo Bertolini (primo turno)
 Martín García /  Sebastián Prieto (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2004
ATP Tour 2004